Клаусура 2016 () — 98-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Чили 2015/2016 на rsssf.com 

2016
Чили
Спорт в Чили в 2016 году